Akademia pana Kleksa – polsko-radziecki muzyczny film fantasy z 1983 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego, będący adaptacją książki o tym samym tytule autorstwa Jana Brzechwy. Film jest dwuczęściowy: cz. I Przygoda księcia Mateusza, cz. II Tajemnica Golarza Filipa.

Film w Polsce był emitowany także w telewizji. Wydany został również w wersji zrekonstruowanej cyfrowo.

Lokalizacje 
Zdjęcia do filmu realizowano w pałacu w Nieborowie, w Arkadii (przy akwedukcie), w parku przy zamku w Gołuchowie (województwo wielkopolskie), na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego (ul. Rycerska, ul. Sieradzka i pl. Kościuszki) oraz w Jaskółczym Gnieździe na Krymie. Adaś leci nad Dunajcem (przełom Dunajca). Zdjęcia do Przygody Księcia Mateusza powstały w Pałacu Woroncowa w Ałupce.

Opis fabuły 
Dziesięcioletni Adaś Niezgódka (Sławomir Wronka) wstępuje do Akademii pana Kleksa, prowadzonej przez ekscentrycznego nauczyciela Ambrożego Kleksa (Piotr Fronczewski). Oprócz głównej fabuły (przygody w akademii), w filmie rozwijane są różne inne wątki – np. opowieść tajemniczego szpaka Mateusza, który kiedyś był księciem, podróż Adasia do psiego raju itp.

Sielankowy klimat filmu mąci postać Golarza Filipa – czarnego charakteru, który wysyła do Akademii humanoidalnego androida zwanego Adolf, mającego zniszczyć istniejący tam bajkowy świat.

Obsada 
 Piotr Fronczewski – 
 pan Ambroży Kleks,
 Jan Brzechwa
 Sławomir Wronka – Adaś Niezgódka
 Leon Niemczyk – Golarz Filip
 Adam Probosz – szpak Mateusz (głos) / książę Mateusz
 Bronisław Pawlik – król Bronisław
 Alicja Jachiewicz – królowa
 Wiesław Michnikowski – doktor Paj-Chi-Wo
 Zbigniew Buczkowski – Alojzy Bąbel / dowódca straży / łowca ptaków
 Robert Pluciński – mechaniczna lalka Adolf
 Irena Karel – Królowa Lalek
 Zdzisława Sośnicka – Smutna Księżniczka
 Lech Ordon – doktor Dolittle
 Jolanta Żółkowska – Królowa Śniegu
 Henryk Bista – Dziadek do Orzechów
 Lembit Ulfsak – Hans Christian Andersen
 Ryszard Dembiński – Hans Christian Andersen (głos)
 Bolesław Płotnicki – Don Kichot
 Stanisław Gawlik – Sancho Pansa
 Marian Glinka – pirat
 Magdalena Scholl – Pippi Langstrumpf
 Edyta Geppert –
 kwoka (głos),
 pudlica Suzie (głos)
 Maciej Grzybowski

Piosenki w filmie 
 Kosmiczny prolog
 Witajcie w naszej bajce - Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA"
 Leń - Piotr Fronczewski & Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA"
 Zoo - Piotr Fronczewski
 Kaczka dziwaczka - Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA"
 Kwoka - Piotr Fronczewski & Edyta Geppert & Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA"
 Jak rozmawiać trzeba z psem - Sławomir Wronka & Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA"
 Narodziny księcia Mateusza
 Motyw doktora Paj-Chi-Wo
 Inwazja wilkołaków - TSA
 Na wyspach Bergamutach - Piotr Fronczewski & Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA"
 Psie smutki - Edyta Geppert
 Sen o siedmiu szklankach
 Księżyc raz odwiedził staw - Piotr Fronczewski & Chór Chłopięcy Towarzystwa Śpiewaczego "LUTNIA"
 Świąteczna akademia
 Zemsta golarza Filipa
 Pożegnanie z bajką - Zdzisława Sośnicka
Muzyka i piosenki w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego
Muzyka: Andrzej Korzyński
Teksty: Jan Brzechwa, Krzysztof Gradowski

Nagrody i nominacje

Filmy powiązane 
 Podróże pana Kleksa (1986)
 Pan Kleks w kosmosie (1988)
 Tryumf pana Kleksa (2001)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Polskie filmy familijne
Polskie filmy fantasy
Polskie filmy przygodowe
Polskie filmy muzyczne
Polskie filmy z 1983 roku
Radzieckie filmy familijne
Radzieckie filmy fantasy
Radzieckie filmy przygodowe
Radzieckie filmy z 1984 roku
Radzieckie filmy muzyczne
Adaptacje filmowe powstałe w koprodukcji
Filmowe adaptacje utworów Jana Brzechwy
Filmy w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego
Filmy z serii Pan Kleks
Filmy Studia Filmowego Zodiak
Filmy kręcone na Krymie
Filmy kręcone na zamku Książ
Filmy kręcone w Gołuchowie (województwo wielkopolskie)
Filmy kręcone w Łodzi
Filmy kręcone w Nieborowie
Filmy kręcone w Piotrkowie Trybunalskim
Filmy fantastyczne z 1983 roku